Zkratka ze tří písmen E, A a P může mít více významů:

Organizace 
 Ekumenická akademie Praha – nevládní nezisková organizace, pracující na ekumenicky pojatém křesťanském základě, která se snaží přispívat k rozvoji společnosti.

Projekty EU 
 Východní partnerství – anglicky The Eastern Partnership (EaP)

Počítače 
 Extensible Authentication Protocol – autentizační rámec nejčastěji definován v RFC 3748, používán v bezdrátových sítích a Point-to-Point spojeních.
 Early Access Program je veřejné vydání vývojařské verze aplikace, které je kandidátem na oficiální vydání. Hlavním smyslem je představit uživatelům nové funkce aplikace a dát prostor pro zpětnou vazbu od uživatelů k programátorům ještě před oficiálním vydáním. Dále EAP vydání umožňuje vývojářům doplňků (plug-ins, add-ons) upgradovat své doplňky a otestovat jejich kompatibilitu s novou verzí aplikace

Externí odkazy